На заре

 «На заре» — песня группы «Альянс»
 «На заре» — песня Олега Газманова
 «На заре» («Рассвет») — кодовое название израильской военной операции в секторе Газа